Czesław Białoszewski (...–2007) – avvocato polacco
 Miron Białoszewski (1922-1983) – poeta e giornalista polacco
 Tomasz Białoszewski (...) – giornalista e autore televisivo polacco
 Tomasz Białoszewski (grafico) (1955-2004) – grafico polacco